Christmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Christmann (* 1927), belgischer Porträt- und Landschaftsmaler
 Alfred Christmann (1927–2016), deutscher Verwaltungsbeamter (Präsident des Bundesversicherungsamtes)
 Anna Christmann (* 1983), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Anna Maria Christmann (1697–1761), deutsche Soldatin
 Beate Christmann (* 1984), deutsche Degenfechterin
 Egon Christmann (1932–2006), deutscher Musiker
 Ernst Christmann (1885–1974), deutscher Sprachforscher
 Erwin Christmann (1929–2000), österreichischer Komponist und Musiker
 Federico Enrique Bruno Christmann (1898–1986), argentinischer Chirurg und Hochschullehrer
 Franz Christmann (1934–1998), österreichischer Kabarettist und Musiker
 Freddy Christmann (1931–2007) deutscher Jazztrompeter
 Georg Christmann (1874–1947), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Gerhard Christmann (* 1948), deutscher Bildhauer und Maler
 Gottlieb Friedrich Christmann (1752–1836), deutscher Botaniker
 Günter Christmann (* 1942), deutscher Musiker 
 Hans Christmann (1922–?), deutscher Fußballspieler
 Hansdieter Christmann (1933–2008), deutscher Flottillenadmiral
 Hans Helmut Christmann (1929–1995), deutscher Romanist, Linguist, Mediävist und Wissenschaftshistoriker
 Hansjörg Christmann (* 1947), deutscher Politiker (CSU) 

 Johann Friedrich Christmann (1752–1817), Pfarrer und Komponist von Kirchenliedem und Kammermusikwerken
 Kurt Christmann (1907–1987), SS-Obersturmbannführer
 Miriam Christmann (1966–2008), deutsche Fernsehmoderatorin
 Monika Christmann (* 1959), deutsche Önologin und Hochschullehrerin
 Paulus Christmann (1971–2014), deutscher Dirigent
 Rudolph Eduard Christmann (1814–1867), deutscher Politiker
 Sebastian Christmann (* 1999), deutsch-schweizerischer Eishockeyspieler
 Sepp Christmann (1895–1977), deutscher Trainer (Fußball, Hammerwurf, Kugelstoßen und Diskuswurf)
 Sofie Christmann (geb. Neumann; 1883–1944); deutsche Politikerin (SPD)
 Stefan Christmann (* 1983), deutscher Naturfotograf
 Steffen Christmann (* 1965), Präsident des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP)
 Ursula Christmann (1930–1995), deutsche Anglistin
 Wilhelm Ludwig Christmann (1780–1835), deutscher lutherischer Geistlicher und Mathematiker

Siehe auch:
 Christman
 Chrismann
 Chrisman